Річка Ухмарду (ест. Uhmardu jõgi) або Великий Струмок (ест. Saare oja) річка в Тартумаа Тарту Varbevere село 4,5 км стороні СВ. Витік річки починається з озера Сааре і впадає в озеро Папіярві . Біля річки - село Ухмарду . 

Волость Тарту
Річки Естонії